Misunderstanding – singolo dei Genesis del 1980
 Misunderstanding – singolo di Al B. Sure! del 1990
 Misunderstanding – singolo di Enigma del 2019